Hill Point ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Hill Point (Wisconsin), Ort im Sauk County, Wisconsin
 Hill Point Creek, Fluss im Sauk County, Wisconsin